Jorge Hernández peut désigner :

Personnalités 
 Jorge Hernández (1954-2019) : boxeur cubain ;
 Jorge Hernández (1928-1997) : écrivain colombien, plus connu sous le pseudonyme de Eutiquio Leal, et de son nom complet Jorge Hernández Barrios ;
 Jorge Hernández (né en 1969) : de son nom complet Jorge Hernández Aldana, un cinéaste vénézuélien ;
 Jorge Hernández (né en 1988) : de son nom complet Jorge Hernández González, un footballeur mexicain ;
 Jorge Daniel Hernández (né en 1989) : footballeur mexicain ;
 Jorge Hernández : un syndicaliste vénézuélien, fondateur du premier syndicat du pays en 1936, le Sindicato de obreros y empleados petroleros, éponyme d'une des 9 paroisses civiles de la municipalité de Cabimas dans l'État de Zulia ;

Toponymes 
 Jorge Hernández : l'une des neuf paroisses civiles de la municipalité de Cabimas dans l'État de Zulia au Venezuela.

Homonymie de patronyme
Homonymie de toponyme